Museumsgesellschaft bezeichnet folgende Organisationen:

 Frankfurter Museumsgesellschaft
 Museumsgesellschaft Freiburg
 Museumsgesellschaft zu Hannover, siehe Große Lesegesellschaft
 Museumsgesellschaft Zürich